Daniel Alberto Díaz ("Cata Díaz") (Catamarca, 1979), futbolista argentí
 Daniel Ricardo Díaz (Salta, 1989), ciclista argentí
 Daniel Díaz i Esculies (Sant Vicenç de Castellet), historiador català
 Daniel Díaz Fernández ("Dani Díaz") (Oviedo, 1973), futbolista espanyol